Натуральне число 1056
 1056 рік до нашої ери
 1056 рік нашої ери